Калтарак:

 Калтарак (приток Селезня) — река в Кемеровской области.
 Калтарак (приток Ушпы) — река в Республике Алтай, Алтайском крае.